Ansius ist der Familienname folgender Personen:

 Lucius Ansius Diodorus, antiker römischer Toreut
 Lucius Ansius Epaphroditus, antiker römischer Toreut
 Lucius Ansius Phoebus, antiker römischer Toreut